Paraphauloppia är ett släkte av kvalster. Paraphauloppia ingår i familjen Oribatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Paraphauloppia